Макреш () — община в Болгарии. Входит в состав Видинской области. Население составляет 1879 человек (на 15.03.2007).

Состав общины 
В состав общины входят следующие населённые пункты:
 Вылчек
 Киреево
 Макреш
 Подгоре
 Раковица
 Толовица
 Цар-Шишманово

Общины Видинской области